Cette page présente la programmation du Cinéma de minuit.

Programmation

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Années 2020

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site DvdClassik
 France.tv/spectacles-et-culture
 Blog d'un cinéphile

Émission de télévision